Километро Сијете има више значења:

 Километро Сијете, Колонија Колорадо 1 (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Километро Сијете (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Километро Сијете, Ла Ладера (Уехукар), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Километро Сијете, Ел Параисо лос Лимонес (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Сијете (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику